Марковец — фамилия; также топоним.

Фамилия 
  (1947—2013) — белорусский художник.

Двойная фамилия 
 Марковец-Бартлава, Валентина Петровна (1951) — белорусский художник.

Топоним 
 Марковец — деревня в Словении.